Pruille kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Pruillé, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Pruillé-le-Chétif, departementet Sarthe, 
 Pruillé-l'Éguillé, departementet Sarthe,